Логарифмическая произво́дная — производная от натурального логарифма функции.

 

Часто применяется для упрощения нахождения производной некоторых функций, например сложно-показательных.

Применение

Производная степенно-показательной функции 
Пусть  (для краткости , где u и g - функции).

Тогда ,  .
С другой стороны, , т.е. .

Окончательно имеем

Производная произведения функций 
Пусть задана функция  (для краткости ).

Так как .

Окончательно получаем: .

Можно расписать формулу и прийти к другой форме: 
Если , то 
Раскрыв скобки, получим: 

В частности, если , то

Пример 
Найдем производную,  от функции :

См. также 
 Производная

Дифференциальное исчисление
Логарифмы